Breaking Point steht für:

 Breaking Point (Band), US-amerikanische Alternative-Rock-Band
 Breaking Point (Album), Jazz-Album von Freddie Hubbard
 Breaking Point (Heretic-Album), Metal-Album der Band Heretic
 Breaking Point (1975), schwedischer Thriller
 Originaltitel von Ein Orkan von Blei, kanadischer Spielfilm aus dem Jahr 1975
 Breaking Point (1989), US-amerikanischer Kriegsfilm
 Breaking Point (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1963–1964)

The Breaking Point steht für:
 Originaltitel von Menschenschmuggel (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1950